Six of One steht für:

 Six of One (Album), Jazzalbum des David Berkman Sextet (2019)
 Six of One – The Prisoner Appreciation Society, britischer Fanclub der Fernsehserie Nummer 6 bzw. im Original The Prisoner